Edukacja:
 SAT – test dla uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych

Lotnictwo:
 SAT Airlines – rosyjskie linie lotnicze

Związki zawodowe:
 Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) – andaluzyjski związek zawodowy

Inne:
 Sennacieca Asocio Tutmonda – lewicowe stowarzyszenie esperanckie.
 SIM Application Toolkit – część systemu GSM definiująca zestaw komend i procedur do komunikacji karty SIM z telefonem
 Problem SAT – pierwszy problem, którego NP-zupełność pokazano